Warm Springs (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
 Warm Springs (Oregon), localitat estatunidenca d'Oregon
 Warm Mineral Springs, localitat estatunidenca de Florida
 Reserva índia de Warm Springs, reserva índia d'Oregon